Алфе́реш-мор короле́вства Португа́лия () или гла́вный знамено́сец короле́вства Португа́лия, также алфе́реш-мор Португа́лии () или гла́вный знамено́сец Португа́лии, также  'алфе́реш-мор короля́ () или же главный знамено́сец короля́ — высшая воинская должность в королевстве Португалия времён реконкисты.
В отличие от знаменосца, который был у каждого богатого феодала, или от знамёнщика Русской армии, носившего знамя полка, в Средние века алфереш-мор нёс знамя короля Португалии на поле брани. До создания в 1382 году должности коннетабля Португалии исполнял функции главнокомандующего королевской армии и считался вторым лицом государства после короля. Позднее должность превратилась в почётный титул, который исчез с упразднением монархии и провозглашением Первой Португальской республики в 1910 году.

Этимология 
До конкисты на территории Пиренейского полуострова для обозначения воинской должности знаменосца использовался латинский термин сигнифер. При описании истории должности португальский король Диниш I указывал, что до завоевания Пиренеев маврами древние называли королевское знамя как  от . Во времена реконкисты в Португалии заимствованное арабское понятие  al-fāris ( рыцарь,  оруженосец) заменило латинский термин и было принято для обозначения знаменосца. Показателем заимствования из арабского языка служит слившийся с основой слова артикль «аль», произносимый в Португалии в отличие от Испании с твёрдым «л»: алфереш ( ), Алгарве, алкайд — так же как в слове алхимия.

История 
Должность главного знаменосца возникла ранее провозглашения независимого королевства Португалия. Граф дон Энрике прибыл из Бургундии на Пиренейский полуостров со своим алфереш-мором доном Фафешем Лушем (D. Fafes Luz). Сын графа Энрике, первый король Португалии Афонсу Энрикеш, назначил главным знаменосцем независимого молодого королевства рыцаря Педру Пайша (Pedro Pais). Но первым упоминаемым в документах главным знаменосцем Португалии значится Пелажиу Соареш (Pelágio Soares). Эту должность занимал самый известный из бастардов Диниша I Педру Афонсу, 3-й граф де Барселуш (1315—1317 и 1322?—1354).

Алфереш-мор мог развернуть знамя исключительно по приказу короля, только вслед за ним другие знаменосцы разворачивали свои знамёна.

Знаменосец короля в других королевствах 
В Средние века воинская должность главного знаменосца короля или королевского знаменосца существовала в других пиренейских королевствах: в Галисии, Кастилии и Леоне —  или ; в Арагоне, Наварре и Каталонии — .

Во всех пиренейских королевствах на такую высокую должность назначались бастарды и родственники королей, могущественные сеньоры, богатые феодалы, и знатные вельможи (, ). Со временем как в Португалии, так и в Кастилии, вероятно, появилось разделение функций: на поле битвы алфереш нёс штандарт короля (, ), а алфереш-мор королевства () выступал со знаменем государства как в сражениях, так и в мирное время при торжественных церемониях. Хотя, может быть, существует также и вероятность, что обе эти функции объединялись в одной должности. Кроме этого инфанты и магистраты рыцарских орденов также имели своих главных знаменосцев, поскольку принадлежали к высшей знати королевств.

В настоящее время в вооружённых силах стран Пиренейского полуострова воинское звание алфереш или альферес занимает первую ступень младшего офицерского состава и приравнивается к прапорщику или младшему лейтенанту.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Воинские должности
Титулы
Королевство Португалия